Полизел () — греческое имя.

 Полизел Мессенский — историк; по одной из версий, отец поэта Ивика (Суда «Ἴβυκος») (ок. 570 до н. э.)
 Полизел — афинянин, участник Марафонской битвы
 Полизел (ум. до 467/466 до н. э.) — тиран Гелы
 Полизел Афинский — комедиограф (V век до н. э.)
 Полизел — афинский архонт 367/366 до н. э.
 Полизел Родосский — историк (III—II века до н. э.)
 Полизел — епископ Скепсиса (V век)

Примечания

Литература 

 , St. 1864—1865